Thayer kan som auktorsförkortning betyda:

 John Thayer
 John Eliot Thayer
 Margaret K. Thayer

Robotskapade auktorsförkortningar